Kulmala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1983), chanteur hip hop finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois